Carrizal (Venezuela), een plaats in de Venezuelaanse staat Miranda
 Carrizal (Tarija), een plaats in de Boliviaanse provincie Tarija